Grafing ist der Ortsname von:

 Grafing bei München, Stadt im Landkreis Ebersberg, Bayern
 Grafing (Fraunberg), Ortsteil der Gemeinde Fraunberg, Landkreis Erding, Bayern
 Grafing-Bahnhof, Ortsteil der Stadt Grafing bei München, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Grafing (Grassau), Ortsteil des Marktes Grassau, Landkreis Traunstein, Bayern
 Grafing (Halfing), Ortsteil der Gemeinde Halfing, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Grafing (Königsdorf), Ortsteil der Gemeinde Königsdorf, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Grafing (Neumarkt-Sankt Veit), Ortsteil der Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Grafing (Pleiskirchen), Ortsteil der Gemeinde Pleiskirchen, Landkreis Altötting, Bayern
 Grafing (Reichertshausen), Ortsteil der Gemeinde Reichertshausen, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Grafing (Sauerlach), Ortsteil der Gemeinde Sauerlach, Landkreis München, Bayern
 Grafing (Wurmannsquick), Ortsteil des Marktes Wurmannsquick, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Grafing (Gemeinde Laakirchen), Ortsteil von Laakirchen, Bezirk Gmunden, Oberösterreich